Zdětín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Zdětín (okres Mladá Boleslav)
 Zdětín (okres Prostějov)